Гальчинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Гальчинцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.
 Гальчинцы — прежнее название села Шевченково в Барском районе Винницкой области.